Giuseppe Provenzano – politico italiano nato nel 1946, presidente della Regione Siciliana dal 1996 al 1998
 Giuseppe Provenzano – politico italiano nato nel 1982, ministro per il Sud dal 2019